Giovanni Simone Maier o Johann Simon Mayr (Mendorf, 1763 - Bèrgam, 1845), 
 Johannes Maier (1486 - 1543), teòleg alemany defensor del catolicisme i contrari a les idees reformistes 
 Josef Dieter Maier o Sepp Maier (Metten, Alemanya, 1944), porter de futbol alemany 
 Harald Maier (Schladming, Estíria, 1960), ciclista austríac professional entre 1982 i 1994 
 Hermann Maier (Altenmarkt im Pongau, Àustria, 1972), esquiador alpí austríac
 Vivian Maier (Nova York, 1926 - Chicago, 2009), fotògrafa nord-americana aficionada